El nombre Alucio puede referirse a:
 Alucio, caudillo ibero parte de la leyenda de La clemencia de Escipión.
 Alucio de Campugliano, santo italiano.